Osoby o tym nazwisku:
 Marian Cegielski (inżynier)
 Marian Cegielski (urzędnik)